Sutjeska peut désigner :

Serbie 
le village de Sutjeska, rattaché à la municipalité de Sečanj, dans la province autonome de Voïvodine ;
le quartier de Sutjeka, dans la municipalité de Zemun et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;

Bosnie-Herzégovine 
la rivière Sutjeska, affluent de la Drina ;
le parc national de la Sutjeska ;
la bataille de la Sutjeska, qui s'est déroulée du 15 mai au  ;

Monténégro 
le FK Sutjeska Niksic, club de football basé dans la ville de Nikšić.